С-24 (ракета)
 С-24 (підводний човен СРСР)